Jan Lehane e Bob Hewitt hanno battuto in finale Mary Reitano e John Pearce 9-7, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1961